Véronique Vandeven (ou Véronique Van de Ven), née à Uccle le , est une actrice de série télévisée et de cinéma belge.

Biographie 
Véronique Vandeven est comédienne, interprète, voix off, premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles, danseuse et pionnière en tant que femme coach sportif. Elle a joué dans de nombreux théâtres, tant dans le registre classique que moderne. Au cinéma, elle a joué notamment dans Tamara, d'Alexandre Castagnetti, un rôle clé dans Come back, de Brahim Chkiri (sortie prévue en 2022) ainsi que dans la série humoristique Blague à Part, réalisée par Olivier Barma, le rôle de la journaliste Linda (Canal+). Elle a un rôle récurrent dans la série Affaires de famille. Elle est Carol, dans Artefact, de Giles Daoust (2007). Dans Vertiginous Hole d’Enkephalin, elle joue le rôle d’une mère machiavélique.

Elle est la cousine de la comédienne Monique van de Ven, actrice fétiche de Paul Verhoeven.

Filmographie

Cinéma

Télévision

Séries télévisées

Clips vidéos

Chant 
 1996, 1997, 1998 : Si on chantait, récital des ateliers de la chanson (Mannosolo, Piazzola, Gainsbourg, Ute Lemper, Bardot, Bourvil) à la Soupape, à l'Espace Senghor et au Botanique

Voix off 
 Doublage et publicitaires tv, radio, cinéma 
 2020 : Barbe Bleue, court-métrage réalisé par D. Rangé : Ginger
 2021 : Contes à dormir debout pour petits et grands, sa création en application digitale
 2021 : Sylvie l'a fait, court métrage réalisé par Adrien Orville : voix-off de la patronne

Théâtre

Notes et références

Liens externes 

 Fiche de Véronique Vandeven sur ScreenBrussels

Actrice belge de cinéma
Artiste belge francophone
Naissance à Uccle
Naissance en février 1982